Kingdom Come (álbum), de Jay-Z
 Kingdom Come (filme), com LL Cool J
 O Reino do Amanhã, série em quadrinhos originalmente chamada Kingdom Come

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de quadrinhos